Nieuw-Guinea kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Papua, provins, 
 New Guinea (ö), Papua, 

Robotskapade Indonesienförgreningar